* Митуса — придворний співець перемиського єпископа
 Митуса — український літературний гурт
 Митуса — галицький дискусійний клуб

Багатозначні терміни